Александр Сергеевич Панков (род. 17 ноября 1991, Уфа) — российский хоккеист, нападающий. Воспитанник уфимского хоккея. В настоящее время является игроком «Витязя», выступающего в КХЛ.

Карьера 
Александр Панков начал свою профессиональную карьеру в 2009 году в составе уфимского клуба Молодёжной хоккейной лиги «Толпар», выступая до этого за фарм-клуб родного «Салавата Юлаева». В своём дебютном сезоне Александр провёл на площадке 64 матча, набрав 41 (19+22) очко, став также бронзовым призёром турнира. В следующем сезоне Панков вместе с командой вновь завоевал бронзу МХЛ, на этот раз набрав 33 (14+19) очка в 49 проведённых матчах. Более того, 22 декабря 2010 года в матче против нижнекамского «Нефтехимика» Александр дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, в первом же матче открыв счёт своим голам в лиге. Всего в своём дебютном сезоне в КХЛ Панков провёл 20 матчей и набрал 6 (5+1) очков, став вместе с «Салаватом Юлаевым» обладателем Кубка Гагарина.

Сезон 2011/12 Александр начал уже в ВХЛ в составе «Тороса», однако уже в ноябре он вновь был вызван в основной состав клуба КХЛ. 20 декабря 2011 года Панков вернулся в «Торос», с которым, в итоге, стал обладателем кубка Братины. 3 мая 2012 года руководство «Салавата Юлаева» приняло решение продлить двустороннее соглашение с Александром. В 2015 Панков перешёл в ХК «Автомобилист». В 2016 году в порядке обмена перешёл в состав ХК "Ак Барс".

Достижения 
 Бронзовый призёр МХЛ (2): 2010, 2011.
 Обладатель Кубка Гагарина 2011.
 Обладатель Кубка Братина 2012.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 3 марта 2016 года

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Толпар»‏
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Торос»‏
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Витязь»
Обладатели Кубка Гагарина